Huré est un patronyme porté notamment par :

 Emilie Huré (né en 2006), championne de france de cheerleading en 2017 ;
 Benoît Huré (né en 1953), homme politique français ;
 Francis Huré (1916-2021), diplomate et écrivain français ;
 Jean Huré (1877-1930), pianiste, organiste, musicologue, musicographe, théoricien et compositeur français ;
 Louis Huré (1802-1852), homme politique français ;
 Marguerite Huré (1895-1967), maître-verrier français.

Homonymie de patronyme